thumb|Anette Støvelbæk og Ole Thestrup. 
Anette Støvelbæk (født 27. juli 1967) er en dansk skuespiller. Hun fik sit gennembrud med rollen som Olympia i Lone Scherfigs film Italiensk for begyndere.

På tv har hun medvirket i TV 2-serien Forsvar, og som Frk. Toft i DR-serien Krøniken. Ydermere spiller hun lægen Astrid Borg i TV-serien Lærkevej og Fru Frigh i Badehotellet.

Anette Støvelbæk er endvidere tilknyttet lydbogsforlaget Momo - Skuespillernes Lydbogsværksted, hvor hun har indlæst flere lydbøger.

Privat
Hun er gift med kollegaen Lars Mikkelsen. De har været gift siden 1989 og har to børn. Sønnen Lue Støvelbæk er ligeledes skuespiller.

Filmografi

Film

Tv-serier

Eksterne henvisninger 

 

Skuespillere fra Danmark
Personer i Kraks Blå Bog
Studenter fra Metropolitanskolen
Modtagere af Ole Haslunds Kunstnerfonds legat